Gahrliepia — род клещей из семейства Trombiculidae (Acariformes, Prostigmata).

Распространение 
Встречаются в Старом Свете: Африка, Азия, Австралия.

Описание 
Мелкие клещи (около 1 мм). На дорсальном щите четыре или более пар щетинок. Лапки личинок с тремя коготками (у имаго с двумя). Пальпы личинок пятичлениковые, ног три пары и они состоят из 6-7 члеников (формула лапок: 7-6-6). Взрослые стадии и нимфы хищные (среди жертв насекомые и их яйца), обитают в почве. Личинки паразиты (питаются гемолимфой позвоночных).

Классификация 
Около 100 видов, главным образом в Ориентальной области.

 Gahrliepia ampullata Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia busuanga Brown, 1998
 Gahrliepia cetrata Gater, 1932
 Gahrliepia chani Nadchatram, 1989
 Gahrliepia ciliata Gater, 1932
 Gahrliepia crocidura (Radford, 1946)
 Gahrliepia darita Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia decora Womersley, 1952
 Gahrliepia dupliseta Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia elbeli Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia evansi Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia exilis Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia fenestrulata Traub and Morrow, 1957
 Gahrliepia fimbriata Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia fletcheri Gater, 1932
 Gahrliepia gemina Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia granulata Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia hirsuta (Radford, 1946)
 Gahrliepia insigne Womersley, 1952
 Gahrliepia laciniata Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia lami Nadchatram, 1989
 Gahrliepia lawrencei Jadin and Vercammen-Grandjean, 1952
 Gahrliepia lepida Nadchatram, 1989
 Gahrliepia longipili (Radford, 1946)
 Gahrliepia lui Chen and Hsu, 1955
 Gahrliepia marshi Traub et Morrow, 1957
 Gahrliepia mirabilis Schluger et al., 1960
 Gahrliepia nanus (Oudemans, 1910)
 Gahrliepia neterella Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia ordinata Traub and Morrow, 1957
 Gahrliepia ornata Womersley, 1952
 Gahrliepia parviseta Nadchatram, 1989
 Gahrliepia penetrans Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia philipi (Jadin and Vercammen-Grandjean, 1952)
 Gahrliepia picta Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia pintanensis Wang, 1962
 Gahrliepia plurisetae Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia rutila Gater, 1932
 Gahrliepia sagitta Goff, 1983
 Gahrliepia saduski Womersley, 1952
 Gahrliepia starki Lakshana and Dohany, 1972
 Gahrliepia romeri Womersley, 1952
 Gahrliepia rutila Gater, 1932
 Gahrliepia tenella Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia tessellata Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia tuberculata Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia tylana Traub et Morrow, 1955
 Gahrliepia xiaowoi Wen and Xiang, 1984
 Gahrliepia yangchenensis Chen and Hsu, 1957
 другие

Примечания

Литература 
 
 

Тромбидиформные клещи
Роды паукообразных
Паразиты млекопитающих